Altstadt (Düsseldorf), een stadsdeel van de Duitse stad Düsseldorf, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Altstadt (Erfurt), een stadsdeel van de Duitse stad Erfurt, deelstaat Thüringen
 Altstadt (Koningsbergen), een van de drie oorspronkelijke stadskernen van de stad Koningsbergen
 Altstadt (Lübeck), een stadsdeel van de Duitse stad Lübeck, deelstaat Sleeswijk-Holstein
 Altstadt (München), een stadsdeel van de Duitse stad München, deelstaat Beieren
 Altstadt (Schwerin), een stadsdeel van de Duitse stad Schwerin, deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
 Café Altstadt, een café en poppodium in de Nederlandse stad Eindhoven
 Emmerich-Altstadt, een stadsdeel van de Duitse stad Emmerik, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Frankfurt-Altstadt, een stadsdeel van de Duitse stad Frankfurt am Main
 Hamburg-Altstadt, een stadsdeel van de Duitse stad Hamburg
 Oude Stad (Riga), historische Duitse naam: Altstadt